Лужицкие горы (, ) — горный хребет в Западных Судетах, на границе Германии и Чехии.

Лужицкие горы являются продолжением на восток расположенных западнее долины Эльбы Рудных гор. Они протянулись от Усти-над-Лабем мимо Циттау до Либерца; в северной (германской) части они носят название Циттауэр-Гебирге. К северу от них находится Лужицкое нагорье, к югу — Циттауская котловина. По хребту Лужицких гор проходит водораздел Балтийского и Северного морей.

Высочайшей вершиной Лужицких гор является Луж (792 м).

Примечания

Литература 
 KÜHN, Jiří. Luž / Lausche. www.luzicke-hory.cz [online]. [cit. 2017-05-07]
 ŘEHÁČEK, Marek. Lužické a Žitavské hory. 1. vyd. Liberec: Kalendář Liberecka, 2011. 320 s. ISBN 978-80-87213-09-4. S. 19.